Fierens ist der Familienname folgender Personen:

 André Fierens (1898–1971), belgischer Fußballspieler
 Hippolyte Fierens-Gevaert (1870–1926), belgischer Sänger an der Oper, Professor für Kunstgeschichte und Kunsttheorie, Kunstkritiker, Schriftsteller und Chefkurator der Königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel
 Louis Fierens (1875–1967), belgischer Bogenschütze
 Pierre Fierens (1580–1638), französischer Kupferstecher, Schriftsteller und Verleger